O Torneio Relâmpago de 1939, para concretizar a unificação das duas entidades gaúchas de futebol, os times precisavam decidir quem permanecia na elite portoalegrense e quem iria para a segunda divisão local. Para isso, realizou-se um torneio relâmpago em turno único entre abril e agosto de 1939 e os cinco primeiros times ficariam na primeira divisão. 

Ao fim, o  tornou-se campeão com oito vitórias e uma derrota, com 36 gols pró e o artilheiro Carlitos com 16 gols. O  foi vice-campeão, com sete vitórias, um empate e uma derrota (para o Inter), com 33 gols de saldo. 

Força e Luz, Cruzeiro e Americano fecharam a chamada série A.

Participantes

Classificação

Premiação

Artilheiros 

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Sport Club Internacional
Futebol de 1939 no Brasil